Prinsessan Ingrid Alexandra av Norge, född 21 januari 2004, är kronprins Haakons och kronprinsessan Mette-Marits första gemensamma barn. Sedan tidigare har Mette-Marit sonen Marius Borg Høiby, som är Ingrid Alexandras halvbror, och därefter har kronprinsparet även fått sonen Sverre Magnus, som är hennes yngre bror. 

Hon var ett av de tio barn som bildade brudnäbbet vid bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling 2010, vilket var ett av hennes första officiella uppdrag.

Dopet 
Ingrid Alexandra döptes av biskop Gunnar Stålsett i slottskapellet i Oslo den 17 april 2004. Hennes faddrar var hennes farfar kung Harald V, den danske kronprinsen Frederik, den svenska kronprinsessan Victoria, den spanske kronprinsen Felipe, hennes faster prinsessan Märtha Louise och hennes mormor Marit Tjessem.

Tronföljare 
Ingrid Alexandra är den andra i den norska tronföljden efter sin far och är den första kvinna som har fötts med arvsrätt till den norska tronen. Hon förväntas bli den första regerande drottningen i Norge sedan Margareta I, som regerande 1387–1412.

Anfäder

Referenser

Externa länkar 
 Officiell biografi

Kvinnor
Huset Oldenburg
Norska prinsessor
Födda 2004
Levande personer
Personer från Oslo
Personer i Norge under 2000-talet